Maquis označuje:
 Makchie (francouzsky „maquis“) – vegetační typ v oblasti Středomoří
 Maquis (Francie) – francouzské odbojové hnutí během druhé světové války
 Maquis (Španělsko) – španělské odbojové hnutí působící po španělské občanské válce v exilu ve Francii proti Francovu režimu
 „Makisté (Star Trek)“ – dvojdílná epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v anglickém originále „The Maquis“
 Makisté nebo Makvité (anglicky „Maquis“) – partyzánská skupina ve světě Star Treku působící v Demilitarizované zóně na hranicích Federace a Cardassijské unie